Le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI, TTIP en anglais), en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique est souvent qualifié de traité de libre-échange transatlantique (dont l'acronyme anglais est Tafta).

Un certain nombre d'autres traités globaux, signés entre les États d'Europe et d'Amérique du Nord sont aussi rangés sous l'appellation de traités de libre-échange transatlantique :
 L'Accord sur le commerce des services (ACS, Tisa en anglais), en cours de négociation entre les États-Unis, l'Union européenne, la Suisse et le Canada ;
 L'Accord économique et commercial global (AECG, Ceta en anglais), signé  entre l'Union européenne et le Canada ;
 L'Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC, Acta en anglais), rejeté le  par le Parlement européen ;
 L'Accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis du Mexique, d'autre part (FTA EU-MX), entré en vigueur le .
 L'Accord multilatéral sur l’investissement (AMI), abandonné en octobre 1998 ;
 Le Nouvel Agenda transatlantique (NAT), adopté en 1995 par les États-Unis et l'Union européenne.

Voir aussi : Union transatlantique